

Azori-szigetek

Comore-szigetek

Dél-afrikai Köztársaság

Egyenlítői Guinea

Etiópia

Kamerun

Kenya

Kongói Demokratikus Köztársaság

Líbia

Nigéria

Réunion

Ruanda

São Tomé és Príncipe

Kelet-Afrika

Tanzánia

Uganda

Zöld-foki-szigetek

Lásd még 
 Vulkán

Források 
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program 

Afrika vulkánjai
Vulkánok listái